La tía de Carlos puede referirse a:

 La tía de Carlos: obra de teatro de Brandon Thomas, de 1892.
 La tía de Carlos: película estadounidense (Charley's Aunt, título original) de 1941, dirigida por Archie Mayo y protagonizada por Anne Baxter.
 La tía de Carlos: película argentina de 1946, dirigida por Leopoldo Torres Ríos.
 La tía de Carlos: película española de 1982, dirigida por Luis María Delgado y protagonizada por Paco Martínez Soria.